

Persone 

 Panarello (cognome) – cognome italiano
 Panarello (o Panarelli) – famiglia nobile siciliana

Altro 

 Panarello (azienda) – storica azienda dolciaria italiana fondata a Genova nel 1885 dal pasticcere Francesco Panarello

Pagine correlate 

 Panaro (contenitore) – termine di origine latina (panarium) che indica un cesto di vimini tipico dell’Italia meridionale